Diebe unter sich ist der Titel von
 Diebe unter sich (1983), französischer Kriminalfilm von Nicolas Gessner
 Diebe unter sich (1994), US-amerikanischer Thriller von Steve Miner